Силвестер има више значења:
 Силвестер
 Силвестер (Џорџија)
 Силвестер (Западна Вирџинија)